Sant'Etelberto del Kent (†616 o 618), fu re del Kent, celebrato il 24 febbraio;
Sant'Etelberto dell'Anglia orientale (†794), fu re dell'Anglia orientale, celebrato il 20 maggio.